Rue Julie à Lyon ;
 Rue Julie : ancien nom de la rue de l'Abbé-Carton à Paris.

Julie, Rue
Julie, Rue